Chavis est un nom de famille porté par :

 Boozoo Chavis (1930-2001), chanteur américain ;
 Christopher Chavis (1961-), catcheur américain ;
  (1956-), entraîneur américain de football américain ;
  (1995-), joueur de baseball américain ;